Керівн́ицтво — (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.

Див. також 
 Стиль керівництва
 Менеджмент
 Адміністрація
 Управління
 Лідер

Менеджмент
Психологія управління